Абель Бальбо (нар. 1966) - аргентинський футболіст.
 Італо Бальбо (1896-1940) - італійський військовий і політичний діяч, маршал авіації Італії.
 Лаура Бальбо (нар. 1933) - італійська дослідниця в галузі соціології.
 Росанхела Бальбо (1941-2011) - мексиканська актриса театру та кіно.
 Чезаре Бальбо (1789-1853) - італійський письменник, історик і політик.

 Віа Бальбо - автодорога, побудована уздовж узбережжя Лівії, відкрита в присутності Беніто Муссоліні в 1937.